Blackwater Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Blackwater Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory
 Blackwater Creek (Mackenzie River), Nebenfluss des Mackenzie River (Fitzroy River) in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Blackwater Creek (St. Johns River) im Lake County, Florida
 Blackwater Creek (Hillsborough River) im Hillsborough County, Florida
 Blackwater Creek (New Mexico) im Lincoln County, New Mexico